Les facettes costales sont les emplacements articulaires des vertèbres intervenant dans les articulations costovertébrales (les articulations de la tête costale et costotransversaires).

Les trois facettes costales sont :
 la facette costale supérieure ;
 la facette costale inférieure ;
 la facette costale du processus transverse.

Notes et références 

Thorax